

Биография 
Клинический психолог, к.психол.наук, доцент кафедры клинической психологии РГГУ. Тренер-супервизор Российской ассоциации телесно-ориентированной психотерапии (АТОП - в настоящее время ассоциация не существует ), член экспертного совета АТОП, член Международной ассоциации арт-терапевтов и арт-педагогов «Метаморфоза», член Профессионального медицинского объединения психотерапевтов, психологов, социальных работников.
Специалист в области телесно-ориентированной терапии, биосинтеза, арттерапии, психосинтеза. Многие разработки являются авторскими, поэтому уникальны. Преподавание отличается четкостью и убедительностью изложения теоретического материала и высоким качеством демонстраций.

Сфера профессиональных интересов: арт-терапия, телесно-ориентированная психотерапия, терапия кризисных состояний, психосинтез, групповая терапия.

Образование:
 1967 - 1972 г. МГУ, факультет психологии, специальность «Психология»
 1990 - 1991 г. переподготовка по специальности «Преподаватель-тренер»
 1995 и 1996 г. повышение квалификации по психотерапии (Москва, РМАПО)
Прошла более 100 семинаров (сертифицированных) по современным направлениям психотерапии: гештальттерапия, арт-терапия, биосинтез, психодрама и пр., участвовала в долговременных обучающих программах.

Опыт работы:
 Институт общих проблем воспитания АПН СССР, лаборатория игры. М.н.с.1972 - 1988.
 Институт новых технологий АН СССР. С.н.с. 1988 - 1990.
 Институт рефлексивной психологии и педагогики творчества. С.н.с. 1990 - 1995.
 Институт психотерапии и клинической психологии. Ст. преподаватель. 1995 - 1999, с 1999 г. ведущий научный сотрудник института.
 В настоящее время - доцент факультета клинической психологии РГГУ; ведущий преподаватель Института психотерапии и клинической психологии, руководитель длительных программ обучения по арт-терапии, телесно-ориентированной психотерапии

Автор книги "Марионетки в психотерапии" (в соавторстве с Г.В.Тимошенко).

Замужем более 40 лет. 2 детей, 5 внуков.

Семинары:

Семинар «Базовые техники арт-терапии», Казань, 27-28 мая 2015г., НОУ ДПО Институт Усовершенствования Инсайт

Примечания

Ссылки 
 Колошина Т. Ю. - психолог, арт-терапевт. Биография, интервью, видео, книги онлайн
 Преимущество игры - размышления Т.Ю. Колошиной - статья на сайте Мастерской гармоничной личности